Herbord ist der Name folgender Personen:

 Herbord (Michelsberg) († 1168), deutscher Mönch und Biograph
 Herbord (Lavant) († 1275), deutscher Bischof
 Herbord von Bischofsroda (* vor 1344; † 1376), deutscher Gelehrter und Propst
 Herbord von der Marthen († 1529), deutscher Humanist
 Herbord von Raven (* unbekannt; † vor 1287) erster Stadtschulze von Neubrandenburg